Десантные катера проекта 1176 «Акула» — по кодификации НАТО — Ondatra Class — класс Ондатра — серия советских и российских десантных катеров.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

Катера проекта «Акула» строились для Советского ВМФ ВС Союза ССР и Российского ВМФ в период с 1971 по 2009 год на четырёх судостроительных заводах, в том числе на судостроительном заводе в Варне, Народной Республике Болгария. Десантные катера этого проекта использовались как самостоятельно, так и для выгрузки десанта и техники с больших десантных кораблей проекта 1174 и универсальных десантных кораблей проекта 11780. Так как универсальные десантные корабли проекта 11780 так и не были заказаны флотом, большие десантные корабли проекта 1174 остаются единственным носителем катеров данного типа. Большой десантный корабль проекта 1174 может принять на борт до шести катеров.

История разработки

Конструкция 
Десантные катера проекта 1176 имеют открытый трюм и носовую аппарель. Корпус катера изготовлен из стали, надстройка из алюминиево-магниевых панелей с противопульным и противоосколочным бронированием ходовой рубки. Высокая манёвренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Катера приспособлены для перевозки гружёной колёсной и гусеничной техники, самостоятельно выходящей на берег по носовой аппарели, может буксировать другие плавсредства или использоваться для паромных переправ. Размеры открытого грузового трюма составляют: длина — 12,5 м, ширина — 3,6 м, высота борта в трюме — 2,2 м.

Силовая установка 
На катера устанавливались дизельные двигатели «Барнаултрансмаш» следующих типов:
 3Д12 (2 x 300 л. с.);
 3Д12А (Д-448, 2 x 300 л. с.);
 3Д6С2 (Д-163, Д-184, Д-365, 2 x 150 л. с.);
 3Д6С2-081 (Д-57, 2 x 150 л. с.).
Выработку электроэнергии обеспечивает один дизель-генератор ДГР1А-16/1500-0М4 (16 КВт).

Десантные возможности 
Один основной боевой танк Т-72 или 2 грузовых автомобиля ГАЗ-66, или до 50 тонн груза, или 20 человек десанта.

История службы 

В состав Черноморского флота в 1979—1991 годах вступило 10 катеров данного типа. Один катер («Д-305» , 1979 г.в.) в начале 1990-х годов был передан Военно-морским силам Украины. В списке судов ВМСУ числится как рейдовая сухогрузная баржа «Сватове». По состоянию на 23 марта 2014 года базируется в Очакове.

По состоянию на 2015 год в составе 100-й бригады десантных кораблей Тихоокеанского флота, дислоцированной в Фокино, остаётся три катера, которые активно используются во время учений при высадке на полигоны. Один из катеров ежегодно участвует в театрализованном шоу на День Военно-Морского Флота во Владивостоке, в качестве морского дракона.

Состав серии 
В период с 1971 по 2009 год различным заказчикам было передано около 40 судов данного типа, при этом в период до 1995 года для Советского и Российского флота на Азовском ССЗ (с 1993 года — ОАО «Азовская судоверфь», г. Азов) было построено 25 кораблей данного типа. Кроме того, 4 судна были построены в период с 1993 по 2000 год на АО Судоверфь (посёлок Судоверфь), одно судно было построено в 2007 году на ОАО «Восточная верфь» (г. Владивосток). Некоторые представители данной серии представлены в таблице.

Цвета таблицы: 
Зелёный — Действующий в составе ВМФ России
Желтый — Действующий не в составе ВМФ России
Красный — Списан или утилизирован или потерян

Эксплуатанты

Россия 
Более 10 единиц в составе различных флотов.

Грузия 
2 единицы в 1992 году: MDK-01, 02 (бывшие Д-237, Д-293).

Украина 

1 единица: Вил (до 1.11.1997 Д-305), затем рейдовая сухогрузная баржа U763. Затем возвращён в класс десантных катеров, с 1998 U430, с 7.10.1998 «Сватово» № 537. 1 июня 2020 после капремонта возвращён в строй с новым номером L434.

Северный Йемен 
2 единицы проекта 1176Э в 1983 году: № 13, 14. Затем в составе флота объединённого Йемена.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Десантный катер проекта 1176 на сайте Черноморского флота
 Десантные катера Проект 1176 шифр «Акула», проект 1176Э на сайте RussianShips
 Десантный катер проекта 1176 на сайте Российская военная техника

А